Beer Léon Fould (1767-1855), banquier français.
 Benoît Fould (1792-1858), banquier et homme politique français.
 Louis Fould (1794-1858), banquier et collectionneur d'art
 Achille Fould (1800-1867), banquier et homme politique français.
 Adolphe-Ernest Fould (1824-1875), banquier et député des Hautes-Pyrénées.
 Édouard Fould (1834-1881), député de l'Allier.
 Gustave-Eugène Fould (1836-1884), député des Basses-Pyrénées
 Achille Fould (1861-1926), député des Hautes-Pyrénées.
 Consuelo Fould (1867-1927), artiste-peintre française, fondatrice du Musée Roybet-Fould.
 George-Achille Fould (1868-1951), artiste-peintre française.
 René Fould (1875-1955), industriel français.
 Achille-Armand Fould (1890-1969), homme politique français.
 Henri Achille Fould (1919-1949), bobeur, médaille de bronze aux Championnats du monde FIBT de 1947
 Aymar Achille-Fould (1925-1986), homme politique français.

Voir aussi 
 Famille Fould
 Musée Roybet Fould

Homonymie de patronyme